Дми́трий Дани́лович Гедео́нов (, Венёв — , Ташкент) — русский геодезист, астроном и военный исследователь Востока, генерал-майор Генерального штаба. 

Сын Даниила Герасимовича Гедеонова — первого смотрителя Венёвского духовного училища (с 1837 года) и первый краевед Венёвского уезда.

В 1871 году окончил Полоцкую военную гимназию, в 1874 — Николаевское инженерное училище. Служил офицером во 2-м сапёрном батальоне.

В 1878—1880 работал в Пулковской обсерватории. В 1881 году окончил Геодезическое отделение Академии Генштаба. В 1884 году — капитан. С 1887 года — подполковник и помощник начальника Геодезического отделения Академии Генштаба. В 1890—1900 годах — директор Ташкентской обсерватории (с 1891 года — полковник). В 1899 году руководил строительством международной широтной станции вблизи Чарджуя. С 1900 года служил штаб-офицером для поручений при Кавказском военно-топографическом отделе (с 1901 года — генерал-майор). С 1906 года — начальник Туркестанского военно-топографического отдела. Разработал новый метод точного нивелирования (1884). Провёл много наблюдений для изучения изменений широты Ташкента. Предложил новый способ определения поправки часов по наблюдениям звёзд («способ Гедеонова») и доказал его преимущество по сравнению со способом определения времени по наблюдениям звезд в вертикале Полярной звезды. Наблюдал покрытия звезд Луной, прохождения Меркурия по диску Солнца. Определял положения звезд на меридианном круге.

Член-учредитель Русского Астрономического общества.

Награды: серебряная медаль (1885) и золотая медаль им. Ф. П. Литке (1905) Русского географического общества.

Примечания

Литература 
 
 Волков С. В. Генералитет Российской Империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. В 2 т. — М.: Центрополиграф, 2009.
 
 Щеглов В. П. Дмитрий Данилович Гедеонов // Астрономический журнал, 1951, Т. 28, в. 6.
 Селиханович В. Г. Д. Д. Гедеонов — военный геодезист и астроном (Очерк жизни и научной деятельности). — М., 1959.

Астрономы по алфавиту
Астрономы Российской империи
Астрономы XIX века
Астрономы XX века
Сотрудники Пулковской обсерватории
Выпускники Полоцкого кадетского корпуса
Выпускники Николаевского инженерного училища